Чемпіонат Мальти з футболу 2018—2019 () — 104-ий сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул чемпіона здобула Валетта.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Матч за золоті нагороди 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 травня 2019

|}

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 травня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-ліга на сайті uefa
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2019
Мальта
Мальта
2019 у Мальті